F16:
 F-16 — лёгкий истребитель производства США.
 F-16 — внутризаводское наименование BMW X6.
 F-16 — психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов.